Money for Nothing ist:
 Money for Nothing (Album), Kompilation-Album der Dire Straits (1988)
 Money for Nothing (Lied), Lied der Dire Straits (1985)
 Money for Nothing/Beverly Hillbillies*, Lied von „Weird Al“ Yankovic (1989)

Filme:
 Money for Nothing (1916), britischer Stummfilm von Maurice Elvey
 Money for Nothing (1932), britischer Spielfilm von Monty Banks
 Money for Nothing (1993), US-amerikanischer Spielfilm von Ramón Menéndez
 Money for Nothing (2013, Bricker), US-amerikanischer Dokumentarfilm von Jamin Bricker
 Money for Nothing: Inside the Federal Reserve (2013), amerikanisch-kanadischer Dokumentarfilm von Jim Bruce